Данная статья представляет собой список всех матчей, которые провела национальная сборная Украины по футболу с момента создания по настоящее время, начиная с первого матча против сборной Венгрии 29 апреля 1992 года. В список включены как официальные матчи украинской сборной, проведенные под эгидой Международной федерации футбола с момента вступления в эту организацию в 1992 году, так и товарищеские.

По состоянию на 1 января 2022 сборная Украины приняла участие в 290 матчах, из которых она победила в 130 играх, 82 встречи свела вничью и проиграла в 78 матчах, разница голов 399 − 294.

Примечания

Ссылки 
 Національна збірна: усi матчi на сайте УАФ.
 Матчи национальной сборной Украины по футболу на сайте ФИФА.
 Футбольные программы и билеты на матчи сборной Украины по футболу

Матчи сборной Украины по футболу